South Down steht für:

 South Down (Wahlkreis, Nordirland), Wahlkreis für das Parliament of Northern Ireland
 South Down (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 South Down (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus

Siehe auch:
 South Downs, Landschaft in England